Oleksandr Karavajev (1992), Oekraïens voetballer
 Vjatsjeslav Karavajev (1995), Russisch voetballer